Tato stránka obsahuje seznam všech známých chemických prvků.

Poslední platná číslice každé hodnoty relativní atomové hmotnosti je považována za spolehlivou v intervalu ±1 až na případy, kdy je větší jednociferná nejistota uvedena v závorce za hodnotou. Pro větší rozmezí je udáván interval [a; b] představující množinu hodnot v běžných materiálech, do které patří i krajní hodnoty (a i b).

(*) mezinárodní odborný název byl schválen jako anglický, nikoli latinský

Reference 

 

Chemické prvky